Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot bezeichnet 

 Abilene Rock Island Depot (Dickinson County, Kansas)
 Atlantic Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot
 Chickasha Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot
 El Reno Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot
 Enid Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot
 Faribault Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot
 Grandfield Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot
 Hazen Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot
 Lincoln Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot
 Lonoke Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot
 Sioux Falls Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot
 Wichita Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Depot